Jámy znamená množné číslo od slova jáma, může se jednat o:

 Jámy – obec v okrese Žďáru nad Sázavou
 Jámy (Rychnov nad Kněžnou) – část města Rychnov nad Kněžnou
 Jámy (Černá v Pošumaví), též Kohlgruben, též Jáma, zaniklá obec, dnes samota v katastru Černé v Pošumaví
 Kotelní jámy – chráněné území na svazích hory Kotel v Krkonoších

Související články 
 Jama (rozcestník)
 Jáma

Externí odkazy